Poecilopsis isabellae är en fjärilsart som beskrevs av Harrison 1914. Poecilopsis isabellae ingår i släktet Poecilopsis och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
isabellae